Энка́устика (от  — [искусство] выжигания) — техника живописи, в которой связующим веществом красок является воск. Живопись выполняется красками в расплавленном виде (отсюда и название). Разновидностью энкаустики является восковая темпера, отличающаяся яркостью и сочностью красок. В этой технике написаны многие раннехристианские иконы.

История 
Техника энкаустики возникла в Древней Греции, её с успехом использовали мастера древних Помпей. Первым технику античной энкаустики исследовал в конце XVIII века И. Ф. Раффенштайн.  

В 1936 году художник В. В. Хвостенко продолжил опыты и создал способ горячей полированной энкаустики, более стойкой для росписи внутренних помещений на твёрдых материалах.

Энкаустические краски состоят из воска, смолы, красящего пигмента и небольшого количества масла. Они могут быть от очень мягких до твёрдых, что зависит от количества смолы и пигмента, которые добавляются в воск. Для внутренних помещений нужна одна рецептура красок, а для наружных росписей другая. Энкаустические краски надо иметь всех оттенков, как в пастели, так как восковая краска быстро остывает и следует быстро и точно класть нужный мазок. Энкаустическими красками можно писать на твёрдом материале — мраморе, шифере, кирпиче, цементе, а также на досках и полете. Техника работы восковыми красками может быть горячей и холодной. Художник работает не только кистью, но и электрическим паяльником и стальными пластинками типа лезвий.

Елеодорский воск 
Елеодорский воск (пуни́йский воск, карфаге́нский воск) — краска на основе воска. Упоминается в «Естественной истории» Плиния Старшего.

Техника предполагает растапливание заранее приготовленных кусков воска, смешанных с краской, на огне, на металлической палитре. И накладывание их не только кистью, но и разогретой металлической палочкой.

Примеры 
Наиболее известные образцы энкаустики — «фаюмские портреты» (по названию оазиса Фаюм в Египте, где были впервые найдены и описаны): посмертные живописные изображения усопших, отличавшиеся объёмной светотеневой моделировкой форм, особым живоподобием и яркостью образов. Эллинистическая техника энкаустики была использована в ранней иконописи, уступив позднее место темпере. Самым ярким иконографическим примером техники энкаустики считается образ Христа Пантократора (VI век), находящийся в Синайском монастыре.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Working with Encaustic wax paintings (images and text).
 Early Icons from St. Catherine’s, The Sinai 
 

Живописные техники
Элементы иконы и техники иконописи